Gabo puede hacer referencia a:
Gabriel García Márquez (1927-2014), escritor colombiano.
Naum Gabo (1890-1977), escultor ruso.
Abreviatura de Gabriel.